Kgoroge ist der Familienname folgender Personen:
 Tony Kgoroge (* 1974), südafrikanischer Schauspieler
 Sthandiwe Kgoroge (* 1972), südafrikanischer Schauspieler